Каражал — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Каражал — село в Индерском районе Атырауской области.
 Каражал — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Каражал — аул в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. 
 Каражал — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области
 Каражал — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Каражал — город в Карагандинской области.